Golinski peut faire référence à : 
 Jan Golinski (né en 1957), historien des sciences américain.
  (1894-1967), sculpteur polonais.
 Stanislas Golinski (1924-2012), footballeur français.